Calatafimi Segesta – comune della provincia di Trapani
Calatafimi Alta – quartiere di Palermo
Calatafimi – Cacciatorpediniere della Regia Marina italiana
Battaglia di Calatafimi – prima battaglia della spedizione dei Mille
Bastarduna di Calatafimi – prodotto ortofrutticolo italiano
Stazione di Calatafimi – stazione ferroviaria sulla linea Palermo-Trapani Milo.
Cuba-Calatafimi – quinto quartiere del comune di Palermo
Corso Calatafimi – uno dei più importanti assi viari della città di Palermo
Caserme Dalla Chiesa-Calatafimi – installazione militare dell'Arma dei Carabinieri a Palermo